Mörderberg ist der Name folgender Erhebungen:
 Mörderberg (Berlin), Berg im Berliner Ortsteil Stadtrandsiedlung Malchow
 Mörderberg (Calvörde), Berg in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Mörderberg (Weitin), Berg bei Weitin, einem Ortsteil von Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern